Amand Blanquer (1935-2005), compositeur espagnol ;
 Jean-Michel Blanquer (1964- ), personnalité de l'éducation et homme politique français ;
 Patricia Blanquer Alcaraz (1973- ), femme politique espagnole.
Patronyme hispanique